Hoogfeest van Petrus en Paulus
 Parochie Heiligen Petrus en Paulus
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk

Zie ook
 Petrus
 Paulus (apostel)